Gnoiński ist der Familienname folgender Personen

 Jan Gnoiński (1838–1922), galizischer Landtagsabgeordneter
 Wincenty Gnoiński, galizischer Landtagsabgeordneter